

Toponymes 
Afrique
Oura dans le département du Djibasso au Burkina Faso.
Asie
Olba en Anatolie.
Le district d'Oura dans la préfecture de Gunma au Japon.
 La ville de Oura.
Oura dans la préfecture de Kagoshima au Japon.
Europe
Oura dans la municipalité de Chaves au Portugal.

La Carte OùRA! est un titre de transport régional et intra-urbain propre à Lyon et à la région Rhône-Alpes. 
Océanie
Oura, Ville de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.